Ricardo Álvarez Puig (n. 1984), futbolista espanyol que juga de defensa
 Ricardo Pérez de Zabalza Goytre (n. 1977), futbolista espanyol que juga d'extrem